— японская фамилия. Известные носители:

 Сакамото, Каори (род. 2000) — японская фигуристка-одиночница.
 Сакамото, Кю (1941—1985) — японский певец.
 Сакамото, Маая (род. 1980) — японская сэйю.
 Сакамото, Наоко (род. 1980) — японская бегунья на длинные дистанции.
 Сакамото Рёма (1836—1867) — японский политический и общественный деятель.
 Сакамото, Рюити (род. 1952) — японский музыкант, композитор, продюсер.
 Сакамото, Сумико (1936—2021) — японская певица и актриса. 
 Сакамото, Такэси (настоящее имя Такэхира Нагаиси; 1899—1974) — популярный актёр японского кино.
 Сакамото, Тика (род. 1959) — японская сэйю.
 Сакамото, Цуцуми (1956—1989) — юрист, работавший над подготовкой массового судебного иска против Аум Синрикё.
 Сакамото, Эйдзо (род. 1964) — японский хэви-метал музыкант.